Fins curlingteam (mannen)
Fins curlingteam (vrouwen)
Fins curlingteam (gemengd)
Fins curlingteam (gemengddubbel)